Шинн (, ) — фамилия.

  (род. 1964) — американский нейробиолог и акустик, директор Нейробиологического института Университета Карнеги — Меллона, обладатель Междисциплинарной серебряной медали Акустического общества Америки (2019).
  (род. 1987) — австралийский жокей, обладатель Мельбурнского кубка (2008).
  (род. 1962) — американский спортивный стрелок, чемпионка США по стрельбе из пневматического пистолета (2009), участница летних Олимпийских игр (2008).
  (1768—1833) — немецкий музыкант и композитор.
 Шинн, Джордж (род. 1941) — американский предприниматель, спортивный функционер, отец Криса Шинна.
  (род. 1940) — американский дипломат, посол США в Буркина-Фасо (1987—1990) и Эфиопии (1996—1999).
  (род. 1974) — американский рок-музыкант, солист групп Unified Theory и Live (2012—2016), сын Джорджа Шинна.
  — американский драматург, лауреат премии Obie (2005).
 Шинн, Ларри (род. 1942) — американский религиовед, индолог и теолог.
  (1858—1940) — американский детский психолог, редактор журнала Overland Monthly (1883—1894).
  — южноафриканская журналистка и политик, депутат Национальной ассамблеи (2009—2019).
 Шинн, Паркер — американский яхтсмен, бронзовый медалист чемпионата мира в классе «505» (2019).
  (Сюзанна Шинн) — американский и австралийский музыкальный продюсер и автор песен, лауреат премии Австралазиатской ассоциации прав исполнителей за лучшую городскую песню (2018) в качестве автора.
  (1782—1871) — американский политик, член Палаты представителей от штата Нью-Джерси (1833—1837).
  (род. 1957) — американская писательница-фантастка.
 Шинн, Эверетт (1876—1953) — американский художник.
  (также известен под псевдонимом Эдвард Стрэн; 1838—1886) — американский искусствовед.

См. также 
 Шинн Фейн — название ряда ирландских политических организаций.